

Astronomia 
 Cratere Landsteiner – cratere della faccia visibile della Luna

Persone 
 Karl Landsteiner – medico, biologo e fisiologo austriaco naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1930
 Karl Borromäus Landsteiner – teologo cattolico austriaco. Scrittore e romanziere con lo pseudonimo di Arthur Landerstein
 John Landsteiner – giocatore di curling statunitense